Gilbert Keith Chesterton, escriptor anglès
 Chesterton (Indiana), població a Indiana, als Estats Units d'Amèrica